Морозов, Александр Николаевич:
 Морозов, Александр Николаевич (1912—2000) — советский и российский учёный.
 Морозов, Александр Николаевич (1925 — ?) — фрезеровщик, Герой Социалистического Труда.
 Морозов, Александр Николаевич (1946—2016) — советский и российский тромбонист.